Давид Усупашвили (, род. 5 марта 1968) — грузинский политик, председатель парламента Грузии с 21 октября 2012 года по 18 ноября 2016 год. Руководитель Республиканской партии Грузии с 2005 года.

Биография 
Родился в Магаро. В 1992 году окончил Тбилисский университет по специальности «правоведение». С 1993 по 1995 год участвовал в разработке Конституции Грузии. С 1994 по 1997 годы — председатель Ассоциации молодых юристов Грузии. Став оппозиционером существующей власти, вступил в Республиканскую партию.

В 2008 и 2012 году избирался депутатом Парламента Грузии.

Жена — Тина Хидашели, сотрудница и активистка Республиканской партии, министр обороны Грузии.

Ссылки 
 Спикером парламента Грузии стал республиканец Усупашвили

Выпускники Тбилисского государственного университета
Председатели Парламента Грузии
Кандидаты в президенты Грузии